Medrano – gmina w Hiszpanii
 Medrano – stacja metra w Buenos Aires

Osoby o tym nazwisku:
 Héctor Medrano – meksykański piłkarz 
 Íngrid Medrano – salwadorska zapaśniczka, olimpijka
 Rosalío Medrano – kolumbijski zapaśnik